gromada Krzywa (powiat rzeszowski)
 gromada Krzywa (powiat złotoryjski)